Les  () forment une famille éteinte d’eupélycosaures datant du Carbonifère et du Permien inférieur (Cisuralien). Les genres Archéothyris et Clepsydrops étaient parmi les premiers ophiacodontidés apparus au cours du Carbonifère supérieur. Les ophiacodontidés sont parmi les synapsides les plus basaux, un taxon qui comprend les thérapsides et leurs représentants actuel, les mammifères. Le groupe est connu jusque dans le Kungurien et s'est éteint vers la fin de cet étage géologique ou au Roadien. Il fut remplacé par les thériodontes et des reptiles diapsides.

Caractéristiques 
Le mode de vie des ophiacodontidés a longtemps été controversé. Certaines études ont suggéré qu'ils étaient semi-aquatiques, et certains ont même suggéré un mode de vie plutôt aquatique , mais une étude récente basée sur un modèle d'inférence quantitative fondé sur la microanatomie osseuse a suggéré que Clepsydrops et Ophiacodon étaient tous deux terrestres. Les données morphométriques sur les vertèbres soutiennent également, bien que de façon ambiguë, un mode de vie plutôt terrestre pour Ophiacodon, qui pouvait atteindre une longueur de 3,6 m (12 pieds).  Archaeothyris était peut-être aussi terrestre, mais aucune étude détaillée de son habitat n’a été réalisée à ce jour. Les premiers Ophiacodontidae ressemblaient aux varans dans les proportions du corps, tandis que d'autres étaient plus grands avec des crânes allongés et des ceintures d'épaule massives, probablement pour fournir une attache musculaire permettant de supporter le poids de la grosse tête.

Classification 
Traditionnellement, Archaeothyris, Ophiacodon, Varanosaurus,  Baldwinonus, Clepsydrops, Echinerpeton, Stereophallodon et Stereorhachis brièvement décrits font partie des Ophiacodontidae. Protoclepsydrops était également considéré comme un Ophiacodontidae, . Echinerpeton et Sterophallodon ont été inclus pour la première fois dans une analyse phylogénétique réalisée par Benson (2012). 
.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Famille de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Carbonifère
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1923
Eupelycosauria